Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Marion Maruska remporte le simple dames. En finale, elle bat Judith Wiesner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Dominique Monami.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Auckland
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 1996
Sport en Nouvelle-Zélande en 1997
Décembre 1996
Tennis en janvier 1997